Het Flujasplein (voorheen officieus Vleesplein geheten) is een plein in de binnenstad van de plaats Venlo in de Nederlandse provincie Limburg.

Ligging en indeling 
Het plein wordt begrensd door winkels aan de oost- en westzijde, de Roermondsepoort aan de zuidzijde en de Vleesstraat aan de noordzijde. Officieel heeft het plein nooit een naam gekregen, tot 2014.

Op de zuidelijke zijde stond een pand in langgerekte kioskvorm, ook met enkele winkels. Naar het oosten loopt de Kleine Beek, die weer uitkomt op het Dominicanenplein.

Verwijzing van de naam 
De naam werd gekozen als verwijzing naar de legendarische hoofdman van de Bructeren genaamd Valuas, die volgens de legende Venlo zou hebben gesticht. In het Venloos wordt de naam dan Flujas.

Aanpassingen 
Over het plein lag nog een doorgaande fietsroute. Tot juni 2011 was hier ook gelegenheid om te zitten op een gemetselde constructie, maar per 7 juni van dat jaar  heeft de gemeente besloten deze constructie af te breken vanwege de overlast van diverse groeperingen. In de volksmond werd deze constructie overigens de Apenrots genoemd.

In het voorjaar van 2014 is het plein drastisch aangepast. Zo is het kioskgebouw verdwenen, de fietsroute is verlegd en een bewaakte fietsenstalling is aangelegd. Daarnaast zijn er banken geplaatst die in dezelfde stijl zijn vormgegeven als op de Romerstraat.

Plein in Venlo